Centurion se poate referi la:

Centurion, grad militar roman
Centurion, tanc britanic
Centurion, oraș din Africa de Sud